Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant de la combinaison des deux lettres A et D.

Mot latin 
Ad est une préposition latine encore employée de nos jours dans diverses expressions telles que ad vitam æternam, , ad patres, etc.

En latin, cette préposition [ad] se construit avec l'accusatif et peut signifier une direction (de façon littérale ou figurativement, « Je vais chez Pierre » se traduira « eo ad Petrum ») ou bien avoir un sens temporel (par exemple, « ad diem » : « au jour fixé ») ou finalement exprimé une relation, un rapport (e.g. « ad naturam » : « conformément à la nature »).

Peuple 
Les 'Ād sont un peuple de la péninsule Arabique mentionné à plusieurs reprises dans le Coran.

Codes 
 .ad, Andorre (domaine de premier niveau)
 AD, Andorre (norme ISO 3166-1, alpha-2)
 AD, Audierne (liste des quartiers d'immatriculation des navires en France)
 AD, Air Paradise (Code AITA)
 0xAD, tiret (norme ISO/CEI 8859-1)
 AD, Arme double (domaine de premier niveau)

Sigles et abréviations 
 AD, , sigle de plusieurs partis actuels ou disparus de différents pays ;
 AD, Anno Domini en latin, soit l'Année du Seigneur, mention qui précédait l'année dans la date des documents anciens et qui signifie « après Jésus-Christ » (par opposition à BC pour les anglophones, qui signifie « avant Jésus-Christ») ;
 AD, à disposition, en jargon militaire ;
 AD, archives départementales, pour de nombreux généalogistes. L'abréviation est utilisée pour spécifier une source : AD 45, 1 Mi EC 61 signifiera en substance « document trouvé sur le microfilm coté 1 Mi EC 61, aux Archives départementales du Loiret » ;
 AD, Albrecht Dürer, initiales desquelles il signait ses œuvres ;
 AD, Analyse du discours, en sciences humaines et sociales ;
 AD, Amplificateur différentiel, en électronique ;
 AD, l'axiome du choix dénombrable, en mathématiques ;
 AD, Aide à la décision
 AD, Analog Devices, une société en électronique ;
 AD, Armée de Dumbledore dans l'univers d'Harry Potter;
 AD, Action directe, groupe armé français ayant commis plusieurs attentats dans les années 1980.
 AD, Alchemic Dream, une société québécoise fournissant des solutions pour la gestion des jeux en ligne massivement multijoueurs ;
 AD, Active Directory, annuaire au sens informatique et technique chargé de répertorier tout ce qui touche au réseau comme le nom des utilisateurs, des imprimantes, des serveurs, des dossiers partagés, etc.
 AD, Autodistribution, groupe européen de distribution de pièces pour véhicules ;
 AD, Accastillage Diffusion, groupe spécialisé dans la distribution auprès du public d'équipements pour les bateaux et les plaisanciers.
 AD, Adulte Déprime, personne à laquelle on s'attache alors qu'on ne devrait pas (ex: amitié prof/élève)
 AD, Artillerie de Division (militaire) ;
 l’AD, L’Allemagne dynastique, titre d’un ouvrage de généalogie dynastique.
 AD, Architectural Digest, magazine d'architecture, décoration, arts et design, propriété du groupe de presse Condé Nast ;
 AD, Algemeen Dagblad, quotidien néerlandais ;
 AD, Agriculture drômoise, journal agricole de la Drôme

Autres 
 AD, en hexadécimal, représente le nombre 173 en décimal

Voir aussi 
 Liste de locutions latines

Abréviation
Code
Surnom